Дебеляча (, ) — село в Сербии, в общине Ковачица, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 5325 жителей (по переписи населения 1991 года — 5734 жителя).

Демография 
В селе Дебеляча, по переписи 2002 года проживали 4201 совершеннолетний житель, средний возраст которых — 39,6 лет (37,6 года у мужчин и 41,6 года у женщин). В селе есть 1959 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,72.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины